Sportler des Jahres 1949 steht für:

 Sportler des Jahres 1949 (Deutschland)
 Sportler des Jahres 1949 (Österreich)